Termin NMO ima više značenja.
 Nitronat monooksigenaza, enzim
 N-Metilmorfolin N-oksid, organsko jedinjenje